kochanka – faworyta, metresa

 Kochanka – skała w Lesie Zabierzowskim na Garbie Tenczyńskim
 Kochanka – wzgórze na Garbie Tenczyńskim na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Kochanka – jezioro położone w Starogardzie Gdańskim

Zobacz też 
 Kochanka z ekranu – autorstwa Jerzego Petersburskiego
 Kochanka Śmierci – powieść detektywistyczna,
 Kochanek
 Kochankowie
 Kochanki